Rhodon ist der Name von

 Rhodon (Fluss), Fluss im Département Yvelines
 Rhodon (Loire), Fluss im Département Loire
 Rhodon (Loir-et-Cher), Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Rhodon (Theologe), antiker Theologe